Чучкаж — название рек:

Россия 
 Чучкаж (приток Кочкурги) — река.
 Чучкаж (приток Сондемы) — река.